Бурчуладзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

  (род. 1978) — грузинский государственный деятель.
  (род. 1973) — грузинский прозаик и драматург.
 Бурчуладзе, Паата Шалвович (род. 1955) — советский и грузинский оперный певец.
 Бурчуладзе, Тенгиз Владимирович (1929—2000) — грузинский математик.
 Бурчуладзе, Ермил (1901—1970) — грузинский историк, нарком просвещения Грузинской ССР, ректор Тбилисского государственного университета (сентябрь 1953 — сентябрь 1954)